Philipp Jakob Loutherbourg ist der Name folgender Personen:

* Philipp Jakob Loutherbourg der Ältere (~1698–1768), französischer Kupferstecher schweizerischer Herkunft
 Philipp Jakob Loutherbourg der Jüngere (1740–1812), englischer Maler und Radierer französischer Herkunft